Максим Юрьевич Колюшкин (род. , Ростов-на-Дону, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Воспитанник молодёжной команды «Локомотив-Кубань». В составе дубля краснодарской команды стал двукратным чемпионом России среди молодёжных команд (2010 и 2011 годы). В сезоне 2010/2011 Колюшкин был признан лучшим защитником молодёжного чемпионата России.

В составе основной команды дебютировал в 2012 году, проведя в различных турнирах 9 матчей и набирая в среднем за игру 0,6 очка, 0,3 перехвата и 0,6 подбора. В январе 2013 года был отдан в аренду в «Спартак-Приморье» до окончания сезона 2012/2013.

Вместе с «Локомотив-Кубань» Колюшкин становился бронзовым призёром Единой Лиги ВТБ (2014/2015) и Евролиги (2015/2016).

В июле 2016 года стал игроком «Автодора».

11 феврале 2017 года Колюшкин принял участие в «Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ», заменив в конкурсе данков травмированного Вячеслава Зайцева. Максим вышел в финал соревнования, где уступил Янису Тимме.

В августе 2017 года перешёл в «Нижний Новгород», но в январе 2018 года клуб воспользовался опцией и расторг контракт. За 3 игровых месяца Максим вышел в 3 матчах Единой лиги ВТБ, продемонстрировав статистику в 0,7 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи. В Кубке Европы ФИБА принял участие также в 3 матчах, набрав в них 3,3 очка 1,7 подбора, 0,7 передачи.

В июле 2018 года Колюшкин вернулся в «Спартак-Приморье».

В июле 2020 года Колюшкин подписал контракт с «Темп-СУМЗ-УГМК». В составе ревдинской команды Максим стал победителем Кубка России и бронзовым призёром Суперлиги-1.

Сборная России 
Летом 2016 года Колюшкин получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ», по итогам которого несколько игроков смогут присоединиться к тренировкам основной сборной России. После заключительного этапа подготовки и лагеря в целом, решением тренерского штаба во главе с Сергеем Базаревичем, Колюшкин продолжил работу с национальной командой.

В мае 2017 года Колюшкин вновь был вызван в «Открытый лагерь РФБ», участники которого присоединятся к основному сбору национальной команды.

В июне 2017 года Колюшкин был включён в состав сборной России, составленный по итогам завершившегося «Открытого лагеря РФБ», и принял участие в баскетбольном турнире Спортивных игр БРИКС. Одержав победы над всеми тремя соперниками (ЮАР, Индия и Китай) сборная России стала победителем турнира.

Достижения

Клубные 
  Бронзовый призёр Евролиги: 2015/2016
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2014/2015 
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2014/2015
  Бронзовый призёр Суперлиги-1 дивизион (2): 2020/2021, 2021/2022
  Обладатель Кубка России: 2020/2021
  Финалист Кубка России: 2013/2014, 2021/2022 
  Бронзовый призёр Кубка России: 2012/2013

Сборная России 
  Чемпион Спортивных игр БРИКС: 2017

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Локомотив-Кубань» 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»

Баскетболисты России
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Темп-СУМЗ»
Игроки сборной России по баскетболу